Haplogruppe F steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe F (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe F (Y-DNA)